Палаунский английский — диалект английского языка, на котором говорит народ Палау.

Фонологические особенности 
Палаунский английский имеет много особенностей, особенно в фонологии, что показывает влияние палауского языка. На него также повлиял американский вариант английского языка.

Вариации согласных 
Палаунский английский является ротизационным.

Зубной фрикативный согласный /θ/ и /ð/ часто реализуются как [t̪] и [d̪].

Вариации гласных 
Kit (кит): /ɪ/ = [kɪt] 
Dress (платье): /ɛ/ = [dɹɛs] 
Trap (ловушка, капкан): /æ/ = [tɹæp] 
Lot (лот): /ɑ/ = [lɑt] 
Strut (распорка): /ʌ/ = [stɹʌt] 
Foot (нога): /ʊ/ = [fʊt] 
Fleece (руно): /i/ = [flis] 
Face (лицо): /e:/ or /eɪ/ = [fe:s] or [feɪs] 
Palm (пальма): /ɑː/ = [pɑ:m] 
Thought (мысль): /ɑ/ = [t̪ɑt] or [θɑt]
Goat (козёл): /o:/ or /oʊ/ = [go:t] or [goʊt] 
Near (около): /iɚ/ or /ɪɚ/ = [niɚ] or [nɪɚ] 
Square (площадь): /ɛɚ/ = [skɛɚ] 
Start (старт): /ɑː/ = [stɑɚt]
Force (сила): /oː/ = [foɚs] 
Sure (конечно): /o.ɚ/ = [ʃo.ɚ] 
Nurse (медсестра): /ɚ/ = [nɚs]
Goose (гусь): /u/ = [gus]
Price (цена): /ɑɪ/ = [pɹɑɪs] 
Choice (выбор): /ɔɪ/ = [tʃɔɪs] 
Mouth (рот): /ɑʊ/ = [mɑʊt̪] or [mɑʊθ] 
happY (счастливый): /i/ = [hæ.pi] 
lettEr (буква, письмо): /ɚ/ = [lɛt.ɚ] 
horsEs (лошади): /ɪ/ = [hoɚsɪz] 
commA (запятая): /ə/ = [kɑm.ə]

Ссылки 
 Palau's New Challenges after Independence

Языки Палау
Диалекты английского языка